Коррібан () — вигадана планета з всесвіту «Зоряних війн», рідний світ ситхів і священна планета їхнього ордену.

Коррібан — єдина планета в системі Хорусет. На планеті побудовані гробниці для могутніх лордів ситхів, тому вся вона «просякнута» аурою Темної сторони сили.

Після Столітньої Темряви темні джедаї, що залишились на планеті, об'єднались з ситхами, після чого раси з'єдналися в одну. Однак після Великої гіперпросторової війни Коррібан був покинутий і став безплідним світом.

Клімат 
На Коррібані дуже холодний і сухий клімат. Ґрунт безплідний. Поверхня вкрита кратерами вулканів, сухими руслами річок і горами.

Появи 
Ця планета є однією з локацій ігор Star Wars: Knights of the Old Republic, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: The Old Republic.

Посилання 
 Starwars.wikia.com 

Планети Зоряних війн